«Morne Chandelle» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Haití 
 Morne Chandelle, 1ª sección comunal de la comuna de Carrefour.
 Morne Chandelle, 2ª sección comunal de la comuna de Gressier.